Кошелево и Кошелёво — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Кошелево — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Кошелево — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Кошелево — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Кошелёво — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Кошелево — агрогородок в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Кошелево — село в Тальменском районе Алтайского края.
 Кошелево — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Кошелево — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Кошелево — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Кошелево — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Кошелево — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Кошелево — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Кошелево — деревня в Советском районе Кировской области.
 Кошелево — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Кошелево — упразднённая деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Кошелево — деревня в Макушинском районе Курганской области.
 Кошелёво — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Кошелёво — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Кошелево — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Кошелево — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Кошелево — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Кошелево — село в Дмитровском районе Орловской области.
 Кошелево — деревня в Свердловском районе Орловской области.
 Кошелево — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Кошелево — деревня в Суксунском районе Пермского края.
 Кошелево — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Кошелево — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Кошелево — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Кошелево — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Кошелево — деревня в Пронском районе Рязанской области.
 Кошелево — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Кошелево — деревня в Духовщинском районе Смоленской области, упразднена в 2010 г.
 Кошелево — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Кошелево — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Кошелево — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Кошелево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Кошелево — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Кошелево — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Кошелево — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Кошелево — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Кошелево — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Кошелево — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Кошелево — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Кошелево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Кошелево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Кошелёво — село в Хустском районе Закарпатской области.

См. также 
 Буда-Кошелёво
 Кошелев
 Кошелевы
 Кошелево 1